Bigland est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1855-1936), industriel et homme politique anglais
 (c. 1620-1704), homme politique anglais
John Bigland (1750-1832), historien et maître d'école anglais
 (1712-1784), officier et antiquaire britannique
 (1757-1838), héraut anglais

Homonymie de patronyme